Но́вий Посьолок — село в Україні, у Синельниківському району Дніпропетровської області. Населення за переписом 2001 року становить 291 особа. Орган місцевого самоврядування - Миролюбівська сільська рада.

Географія 
Село Новий Посьолок примикає до села Новочернігівське, на відстані 1,5 км розташоване село Миролюбівка. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою.

Інтернет-посилання 

 Погода в селі Новий Посьолок

Села Дніпропетровської області